La palabra anglosajona page (literalmente "página" en inglés, del latín pagina; o bien "paje", del italiano paggio) puede referirse a:

Personas
 Ander Page (n. 1980), actriz porno estadounidense;
 Anita Page (1910-2008), actriz estadounidense durante los años 30;
 Bettie Page (1923-2008), pin-up estadounidense;
 Dallas Page (n. 1956), luchador profesional retirado y actor estadounidense;
 Don Nelson Page (n. 1948), físico teórico canadiense;
 Earle Page (1880–1961), político australiano
 Ellen Page (n. 1987), actriz canadiense;
 Emiliano García-Page Sánchez (n. 1968), político español, actual Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha;
 Geraldine Page (1924-1987), actriz estadounidense;
 Gale Page (1913–1983 ), actriz estadounidense:
 Ken Page (n. 1954), cantante y actor de cabaret;
 Jimmy Page (n. 1944), célebre guitarrista de Led Zeppelin;
 Larry Page (n. 1973), cofundador de Google;
 LaWanda Page (1920-2002), actriz estadounidense;
 Malcolm Page (n. 1972), deportista australiano;
 Martin Page (n. 1975), escritor francés;
 Mary L. Page (1849-1921), arquitecta estadounidense;
 Page Hamilton (n. 1960), cantante y guitarrista, miembro de Helmet;
 Ruth Page (1899-1991), bailarina y coreógrafa estadounidense; 
 Sid Page (n. 1947), violinista estadounidense;
 Thomas Nelson Page (1853-1922), novelista de los EE. UU.

Lugares 
 Page (Arizona), ciudad en el condado de Coconino, estado estadounidense de Arizona.
 Page (Dakota del Norte), ciudad  en el condado de Cass, estado estadounidense de Dakota del Norte.
 Page (Nebraska), villa en el condado de Holt, estado estadounidense de Nebraska.
 Page (Virginia Occidental), lugar designado por el censo en el condado de Fayette, estado estadounidense de Virginia Occidental.
 Condado de Page (Iowa), condado del estado estadounidense de Iowa;
 Condado de Page (Virginia), condado del estado estadounidense de Virginia.

Otros 
 Page & Plant, banda formada por Jimmy Page y Robert Plant de Led Zeppelin;
 El Handley Page Victor, un bombardero de reacción británico;
 Google Page Creator, producto gratuito de Google;
 Page Three Girl, origen de una gran polémica en el diario The Sun;
 PageRank, marca registrada y patentada por Google en 1999;
 SDS-PAGE, el acrónimo en inglés de sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis;
 Museo Page, museo paleontológico especializado en la fauna del pleistoceno, en Los Ángeles, California